Hämeenmaa kan syfta på:

 Hemmema-klassen –  en fartygstyp som ingick i den svenska skärgårdsflottan från 1700-talet
 Hämeenmaa (kanonbåt, 1917) –  en finländsk kanonbåt, byggd 1917
 Hämeenmaa (fregatt, 1952) – en finländsk fregatt av sovjetisk Riga-klass
 Hämeenmaa-klass – en fartygsklass bestående av fartyg som används för minkrigsföring i den finska marinen
 Hämeenmaa (minfartyg, 1992) – ett fartyg i Hämeenmaa-klassen